Мухаммад ан-Насир
 Мухаммад ибн Якуб ан-Насир — четвёртый халиф династии Альмохадов (1199—1214).
 Ан-Насир Мухаммад Салахуддин (1338—1391) — имам Йемена правивший с 1372 по 1391 года